Monte Forato può riferirsi a:
 Monte Forato – montagna delle Alpi Apuane
 Monte Forato – montagna delle Alpi Giulie